Фрост може да се отнася за:
 Джон Фрост (1912 – 1993), британски офицер
 Марк Фрост (р. 1953), американски писател
 Ник Фрост (р. 1972), английски актьор
 Робърт Фрост (1874 – 1963), американски поет